Scrubb ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Scrubb (* 1992), kanadischer Basketballspieler
 Thomas Scrubb (* 1991), kanadischer Basketballspieler